Чемпионаты Молдавии по шахматам среди мужчин проводятся ежегодно с 1944 г. Лидерами по количеству титулов являются Б. М. Неведничий и Б. М. Иткис, выигравшие по 7 чемпионатов. По 6 побед одержали В. Г. Тарасов и А. С. Лутиков, 5-кратным чемпионом является В. Сандуляк.

Женские чемпионаты страны проводятся с 1949 г. Наибольшее количество побед в турнирах (13) одержала С. Петренко, которой также удалось в 2005 г. выиграть мужской чемпионат. 11 титулов завоевала Б. Ш. Мосионжик, 8 — Н. Д. Агабабян.

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Примечания

Ссылки 
 Campionii Moldovei la Sah intre Barbati 

 
Шахматы в Молдавии